Матвей Башкиров:
 Башкиров, Матвей Викторович (1906—1959) – советский учёный-механик, изобретатель, конструктор станков.
 Башкиров, Матвей Емельянович (1843—1924) — русский предприниматель.